Раджаратнам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раджаратнам, Радж (род. 1957) — американский финансист и банкир тамильского происхождения, основатель хедж-фонда Galleon Group.
 Раджаратнам, Синнатамби (1915—2006) — первый министр иностранных дел независимого Сингапура.